Бори́с Миха́йлович Неме́нский (р. 24 декабря 1922, Москва) — советский и российский живописец, педагог, профессор.

Академик АПН СССР (1991; член-корреспондент c 1982). Академики РАХ (2007; член-корреспондент c 2001), народный художник РСФСР (1986), лауреат Сталинской премии III степени (1951), Государственной премии России (1997) и премии Президента Российской Федерации в области образования (2003).

Биография 
Родился 24 декабря 1922 года в Москве.

После школы учился в Московском художественном училище памяти 1905 года. В 1942 году окончил Саратовское художественное училище и был призван в РККА. Служил в СВХ имени М. Б. Грекова. Создал ряд фронтовых рисунков и этюдов. В 1951 году окончил МГАХИ имени В. И. Сурикова. Преподавал в МГПИ имени В. П. Потёмкина (1957—1960), МГПИ имени В. И. Ленина (1960—1962). Член-корреспондент АПН СССР с 1982 года, действительный член РАО с 1992 года. С 1966 года — профессор художественного факультета ВГИКа. Автор оригинальной программы эстетического воспитания школьников.

Семья 
 Отец — Михаил Ильич Неменский (1894—1979), финансист, после революции долго работавший в Совнаркоме.
 Мать — Вера Семёновна Парусникова — Неменская (в девичестве Парусникова), зубной врач, дочь священника.
 Вторая супруга — Лариса Александровна Неменская (род. 1955), кандидат философских наук, почётный член РАХ
 Сын — Михаил Борисович Неменский (род. 1962), инженер, юрист.
 Сын — Олег Борисович Неменский (род. 1979), российский историк и политолог.

Творчество 
 «Мать» (1945)
 «О далёких и близких» (1950)
 «Дыхание весны» (1955)
 «Земля опалённая» (1957)
 «Безымянная высота» (1961—1962)
 «Тишина» (1965)
 «Солдаты» (1967—1971)
 «Твоё далёкое детство. Отцы. 1941 год» (1969)
 «Последнее письмо» (1975)
 «Память Смоленской земли» (1984)
 «Собеседники» (1984)
 «Стихи» (1972)
 «Дом друга моего» (1985)
 «Зеркало» (1991)
 «Новое детство» (2001—2003)

Награды и премии 
 народный художник РСФСР (9 октября 1986 года) — за заслуги в развитии советского изобразительного искусства.
 заслуженный художник РСФСР (21 марта 1973 года) — за заслуги в области советского изобразительного искусства.
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за картину «О далёких и близких» (1950)
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1996 года (29 мая 1997 года) — за создание системы введения в художественную культуру.
 Премия Президента Российской Федерации в области образования за 2002 год (5 октября 2003 года) — за создание учебно-методического комплекта по изобразительному искусству для начальной школы «Изобразительное искусство и художественный труд».
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (28 марта 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю творческую деятельность.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25 июля 2013 года) — за большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и многолетнюю творческую деятельность.
 Орден «Кирилл и Мефодий» первой степени (НРБ).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
 Медаль «За боевые заслуги».
 Премия «Сокровищница Родины».
 Премия «За выдающийся вклад в развитие изобразительного искусства» (2018).
 Премия «Сакура» (Япония).

Библиография 
 Дмитриева, Н.А. Борис Михайлович Неменский. — М., 1971.
 Неменская, Л.А. Борис Неменский. — М.: Белый город, 2005.
 Неменский, Б.М. Доверие. — М.: Молодая гвардия, 1984
 Неменский, Б.М. Мудрость красоты / Автор: Неменский, Борис Михайлович; Редактор: Истратова, С. П.; Художник: Иванова, О. М.; Составитель: Фирсова, Л. М.; Рецензенты: Петровский, Артур Владимирович, Акимова Н. М., Василькова Э. А., Горяева Н. А., Крупенько Ю. В. — Издание 2-е, перераб. и дополн. — Библиогр.: с. 253, 254.- Рис. на обороте тит. листа выполнен Л. А. Неменской. М.: Просвещение, 1987. — 253, [3] с.: ил. + [33] л.; 21 см. — 100000 экз. — (в пер.).
 Неменский, Б.М. Познание искусством. — М.: Изд-во УРАО, 2000
 Неменский, Б.М. Распахни окно. — М.: Молодая гвардия, 1974.

Примечания

Ссылки 
 

 
 Айнутдинов А. С. Победный май // Веси. № 4. 2020. С. 20-22. http://ukbki.ru/zhurnal-vesi 
 

Художники СССР
Художники России XX века
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Члены Союза художников СССР
Члены-корреспонденты АПН СССР
Выпускники Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Преподаватели ВГИК
Действительные члены РАХ
Преподаватели МПГУ
Академики РАО
Авторы школьных учебников
Преподаватели МГПИ им. Потёмкина
Подписавшие «Письмо двадцати пяти»
Ныне живущие столетние долгожители России